«Ямщи́к, не гони́ лошаде́й»

 «Ямщик, не гони лошадей» — русский романс, созданный в 1915 году
 «Ямщик, не гони лошадей (фильм)» — немой художественный фильм Евгения Бауэра (1916).